La canción «Hombres» puede referirse a:

 «Hombres», canción de 1993 de Eva Santamaría.
 «Hombres», canción de 2001 de Fangoria.